Il mondo della luna steht für folgende Opern:

 Il mondo della luna (Goldoni), Opernlibretto von Carlo Goldoni (1750)
 Il mondo della luna (Galuppi), Oper von Baldassare Galuppi (1750)
 Il mondo della luna (Haydn), Oper von Joseph Haydn (1777)
 Il mondo della luna (Paisiello), Oper von Giovanni Paisiello (1783)